Heidental bezeichnet:
 ein Tal zwischen den Bergen Bielstein und Grotenburg im Teutoburger Wald in Nordrhein-Westfalen
 einen Hof in Wiesensteig im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg
 einen Golfplatz in Stüsslingen im Bezirk Gösgen in der Schweiz